Klamath Lake steht für:

 Lower Klamath Lake, ein See im Siskiyou County, Kalifornien
 Upper Klamath Lake, auch Klamath Lake, ein See im Klamath Countyim, Oregon